Vallási fogalom
 ördögök, mint démonok,
 ördögök, mint bukott angyalok

Irodalom
 Ördögök (Бѣсы / Бесы / Beszi), Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regénye (1871–1872), magyar fordításai megjelentek még „Megszállottak” és „Ördöngösök” címen is.

Film
 Ördögök (The Devils), 1971-es brit horrorfilm, rendezte Ken Russell, főszereplő Vanessa Redgrave, Oliver Reed
 Ördögök (Les possédés), 1988-as francia filmdráma Dosztojevszkij regénye alapján, rendezte Andrzej Wajda, főszereplő Isabelle Huppert
 Ördögök (Les diables), 2002-es francia filmdráma, rendezte Christophe Ruggia, főszereplő Adèle Haenel
 Ördögök (Бѣсы / Бесы / Beszi), 2014-es orosz televíziós sorozat Dosztojevszkij regénye alapján, rendezte Vlagyimir Hotinyenko, főszereplő Alekszandr Kuznyecov, Makszim Matvejev

Hasonló
 Ördögök, ördögök! (Diably, diably), 1991-es lengyel filmdráma, rendezte Dorota Kędzierzawska, főszereplő Danuta Szaflarska